1913-as év
 1913-as szám
 1913, Bíró Lajos háromfelvonásos történelmi színműve
 1913, Oliver DeMille könyve